Соболевский сельский округ

Московская область 

 Соболевский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Соболевский сельский округ Монастырщинского района

В упразднённом регионе

Камчатская область 

 Соболевский сельский округ Соболевского района